Saint-Antoine kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Antoine-sur-l'Isle, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Antoine-la-Forêt, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,            
 Saint-Antoine-du-Rocher, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Antoine-de-Ficalba, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Antoine-de-Breuilh, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Antoine-Cumond, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Antoine, Doubs, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Antoine, Gironde, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,  
 Saint-Antoine, Cantal, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Antoine, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien,

Kanada 

 Saint-Antoine (ort i Kanada), New Brunswick,

Schweiz 

 Sankt Antoni, Fribourg, 

Robotskapade Kanadaförgreningar